Luis Delgado puede ser:

Luis Delgado, futbolista angoleño.
Luis Delgado, músico español.
Luis Delgado Aparicio, político peruano.
Luis Delgado Vargas, futbolista español.
Luis Enrique Delgado, futbolista colombiano.
Luis Delgado Bañón, escritor español.